de (in Nederland en Suriname gebruikte) afkorting voor Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
de (in Vlaanderen gebruikte) afkorting voor Volwassenenonderwijs
de (in Vlaanderen gebruikte) afkorting voor Vlaamse Wiskunde Olympiade
 de afkorting van het Nederlands Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers
de (in Vlaanderen gebruikte) afkorting voor Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie